Het ATP-toernooi van Marseille 1999 (met de officiële naam Open 13) werd van 1 tot en met 7 februari 1999 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille